

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arthur Robison (1883-1935), réalisateur allemand ;
 Emily Robison (1972- ), actrice et musicienne américaine ;
 John Robison (1739-1805,) physicien, inventeur et auteur conspirationniste écossais ;
 Martha Swatt-Robison (1962-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Mary Robison (1949- ), écrivain américaine ;
 Mary Jeanette Robison (1958-1942, May Robson), actrice australienne ;
 Michael Robison (1955- ), réalisateur et monteur canadien ;
 Richard A. Robison (né en 1933), un paléontologue américain

Voir aussi 
 Robinson

Homonymie de patronyme